Gösta Åsbrink – ginnasta e pentatleta svedese
 Oskar Åsbrink – speedcuber svedese